Pulau Ayer is verzamelnaam voor de onderstaande twee Indonesische eilanden, welke deel uitmaken van de Duizendeilanden:
Pulau Ayer Besar
Pulau Ayer Kecil

De bijnaam van Pulau Ayer is Mutiara Kepulauan (Nederlands: Parel Eilanden).